Алаша — казахский род
Алаша — вид рыб семейства сельдевых
Алаша — казахский ковёр